Baltar peut faire référence à : 
 Baltar, commune espagnole
 Gaïus Baltar, personnage de la série Battlestar Galactica

Voir aussi